Volkspark steht für:
 Altonaer Volkspark in Hamburg-Bahrenfeld, Hamburgs größter öffentlicher Park
 Volkspark Cottbus, ein Park in der Nähe der großen Mühleninsel direkt neben der Markgrafenmühle
 Volkspark (Flensburg), ein Parkgelände oberhalb der Flensburger Förde im Stadtteil Fruerlund
 Volkspark Friedrichshain, ein Erholungsgebiet im Berliner Ortsteil Friedrichshain
 Volkspark Hasenheide, ein Park im Berliner Ortsteil Neukölln
 Volkspark Humboldthain, ein Park im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen
 Volkspark (Kiel), ursprünglich Werftpark, eine Grünfläche im Stadtteil Ellerbek
 Volkspark Marienberg, ein Landschaftsgarten englischen Stils im Norden Nürnbergs
 Volkspark Meinerzhagen, ein Erholungsraum in Meinerzhagen im Sauerland
 Volkspark Oberaue, ein Park in Jena
 Volkspark Rehberge, ein Park im Berliner Ortsteil Wedding
 Volkspark Wuhlheide, eine Parkanlage in einem Waldgebiet im Ortsteil Oberschöneweide
 Siedlung Volkspark in Köln

Siehe auch:
 Volksgarten
 Volksparkstadion